„Haruzuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Haruzuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Haruzuki” (PC-61) – okręt patrolowy typu Shikinami z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów